Crematorio puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Crematorio, lugar donde se hace la cremación.
Crematorio de Golders Green, el primer crematorio que abrió en Londres en 1902.
Crematorio (libro), novela del escritor Rafael Chirbes.
Crematorio (serie de televisión) de 2011, basada en la novela de Rafael Chirbes del mismo título.